Heidhof ist der Name folgender Orte:
 Heidhof (Dömitz), Ortsteil der Stadt Dömitz im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern
 Heidhof (Remscheid), Wohnplatz der Stadt Remscheid in Nordrhein-Westfalen
 Försterei Heidhof
 Heidhofer Teiche

Siehe auch
 Haidhof
 Heidehof
 Haidenhof
 Heidenhof
 Heithoff
 Heider Hof